Чемпионат Дании по шахматам 1946 проходил в Нюкёбинге.

Бьёрн Нильсен стал в четвёртый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1946

Чемпионаты Дании по шахматам
1946 год в шахматах